FKI steht für:
 Föreningen för Kanot-Idrott, schwedischer Kanuverein
 Flughafen Kisangani-Bangoka (IATA-Code), Flughafen der Stadt Kisangani, Demokratische Republik Kongo

Abkürzung